Blasphemy est un album collaboratif d'Apollo Brown et Ras Kass, sorti le .

Liste des titres

Notes et références

Album de Ras Kass
Album musical sorti en 2014
Album produit par Apollo Brown
Album publié par Mello Music Group
Album commun